Вуйтек () — чешская фамилия.

 Вуйтек, Владимир (старший) (род. 1947) — чешский хоккеист и тренер.
 Вуйтек, Владимир (младший) (род. 1972) — чешский хоккеист.